De wachter (Boris Tellegen), een beeld van Boris Tellegen in Amsterdam-Zuid
 De wachter (Nic Jonk), een beeld van Nic Jonk in Amsterdam-Zuidoost
 De Wachter (Dilsen), een molenromp te Dilsen
 De Wachter (Zuidlaren), een windmolen te Zuidlaren
 De Wachter (verzetsblad), een verzetsblad uit de Tweede Wereldoorlog